Ничипорович:

 Ничипорович, Анатолий Александрович (1899—1995) — советский физиолог растений.
 Ничипорович, Владимир Иванович (1900—1945) — советский военачальник, генерал-майор.
 Ничипорович, Владимир Николаевич (1934—2002) — советский и белорусский экономист, председатель Госкомитета РБ по статистике и анализу (1990—1998, в 1997—1998 — министр).